Marie Bouzková (ur. 21 lipca 1998 w Pradze) – czeska tenisistka, mistrzyni juniorskiego US Open 2014 w grze pojedynczej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w kwietniu 2013 roku, biorąc udział w kwalifikacjach do turnieju WTA Tour w Katowicach. Wystąpiła tam dzięki dzikiej karcie, przyznanej przez organizatorów, ale odpadła w pierwszej rundzie, przegrywając z Katarzyną Piter.

W zawodach cyklu WTA Tour Czeszka wygrała jeden turniej w grze pojedynczej z czterech osiągniętych finałów oraz wygrała trzy turnieje w grze podwójnej z pięciu rozegranych finałów. Oprócz tego awansowała też do jednego singlowego finału zawodów cyklu WTA 125K series.

W 2014 roku została mistrzynią US Open w grze pojedynczej dziewcząt, pokonując w finale Anhelinę Kalininę.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 4 (1–3)

Gra podwójna 5 (3–2)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Czeskie tenisistki
Urodzeni w 1998
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Pradze